Valeta — capital de Malta
 Sarjeta ou Valeta — escoadouro para as águas pluviais
 Valeta — praia fluvial na freguesia de Salvador (Arcos de Valdevez)